

События 
 Атенульф граф Капуи, осадил арабскую крепость Гарильяно; неудачно.
 Абдаллах неожиданно атаковал и ненадолго захватил город Бобастро.
 903 — папа Лев V. В октябре свергнут с престола и заключён в тюрьму, где и умер (возможно, убит). Новым папой избран Христофор.
 Война мусульман с карматами в Сирии и Ираке.

Русь 

 Игорь Рюрикович женился на Ольге.
 Первое упоминание в летописях о городе Псков.

Родились 
 Ас-Суфи

См. также

Примечания